Georg Brauns ist der Name folgender Personen:

* Georg Brauns (Lehrer) (1863–1925), deutscher Turnlehrer 
 Georg Ernst August Brauns (1692–1759), deutscher Amtmann 
 Georg Heinrich Brauns (1808–1856), deutscher Maler und Zeichenlehrer, siehe Heinrich Brauns (Maler)

Siehe auch:
 Georg Braun (Begriffsklärung)